Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1976./77. je drugi put zaredom osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Prva savezna liga

Zapad

Istok

Završnica

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1976-77